Denise Boucher peut désigner :
 Denise Boucher (), l'épouse de Miles Baillet, trésorier de France du roi Charles VI de France ;
 Denise Boucher (1935-), une écrivaine et poétesse canadienne.